Champagne (pokrajina)
 Champagne (Indijanci)
 šampanjac